Iwangorod (russisch ) ist:
 der russische Name einer Stadt in Polen, siehe Dęblin
 eine Stadt in Russland, siehe Iwangorod (Russland)

Siehe auch:
 Iwanhorod (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung